Albești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Albești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Albești (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Albești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Albești (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Albești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Albești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Albești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Albești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Albești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Albești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Albești (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Albești (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Albești (Delești), Dorf im Kreis Vaslui

 Albești-Muru, Dorf im Kreis Prahova
 Albești-Paleologu, Gemeinde im Kreis Prahova